Il singolare del Croatia Open Umag 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Muster era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Carlos Moyá ha battuto in finale 6–0, 7–6 (7–4) Félix Mantilla.

Teste di serie

  Albert Costa (quarti di finale)
  Alberto Berasategui (primo turno)
  Félix Mantilla (finale)
  Carlos Moyá (campione)

 Carlos Costa (secondo turno)
 Hernán Gumy (primo turno)
 Sláva Doseděl (semifinali)
 Karim Alami (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Croatia Open Umag 1996
ATP Tour 1996